Hrazdan (), é uma comunidade municipal e urbana da Armênia, servindo como centro administrativo da província de Kotayk, localizado a 45 quilômetros ao nordeste da capital Yerevan. Até o censo de 2011, a população da cidade era de 41.875. Se comparado ao censo de 1989, a comunidade perdeu um número significativo de habitantes, já que havia registrado 59.000 pessoas. Durante o período soviético, Hrazdan foi um dos centros altamente industrializados da RSS armênia. 

A prelacia da diocese de Kotayk, da Igreja Apostólica Armênia, está sediada em Hrazdan.

História 
Historicamente, o território de Hrazdan está associado ao histórico cantão de Kotayk, na província de Airarate, no Reino da Armênia. Segundo Ptolomeu, foi governado diretamente pelos reis arsácidas da Armênia durante os séculos I e II. Mais tarde, entre os séculos V e VII, a região foi concedida às famílias Camsaracano e Amatuni, sob o domínio persa. Entre os séculos VII e IX, a Armênia sofreu com a ocupação islâmica árabe.

Durante a primeira metade do , o território tornou-se parte do Canato de Erevã sob o domínio do Império Afexárida e, mais tarde, sob o Império Cajar da Pérsia. Permaneceu sob o domínio persa até 1827-1828, quando a Armênia Oriental foi cedida ao Império Russo como resultado da Guerra Russo-Persa de 1826-1828 e da assinatura do Tratado de Turkmenchay.

Com a queda do Império Russo e como resultado da vitória decisiva dos armênios sobre os turcos nas batalhas de Sardarabade, Abarã e Gharakilisa, a região tornou-se parte da Armênia independente em maio de 1918. Após 2 anos de breve independência, a Armênia tornou-se parte da União Soviética em dezembro de 1920.

Hrazdan está entre as cidades que foram fundadas e desenvolvidas durante o domínio soviético. A antiga vila de Akhta (ou Nerkin Akhta) - cobrindo as partes do sul da atual Hrazdan; um território administrativo da RSS da Armênia formado em 1930. Em 1959, a vila de Akhta foi incorporada a um assentamento de tipo urbano conhecido como Hrazdan. O raion de Akta também foi renomeado como raion de Hrazdan.

Demografia 
Os residentes de Hrazdan são originários das regiões de Sasúnia, Kars e Mush, na Armênia Ocidental, e das regiões de Maku, Salmast e Coi do atual Irã, que chegaram à Armênia soviética entre 1926-29. Durante o processo de repatriamento, cidadãos de outras regiões da Armênia e armênios da diáspora também foram reassentados em Hrazdan.

Localidades da Arménia